Роделинда — многозначный термин:
 Имя
 Роделинда (VI век) — супруга лангобардского короля Аудоина
 Роделинда (VII век) — супруга лангобардского короля Бертари
 Прочее
 Роделинда — опера Г. Ф. Генделя